Distrito 5 o distrito V puede hacer referencia a: 

 En 
 el distrito 5 de Alcalá de Henares.
 el distrito 5 de Alicante.
 el distrito 5 de Badalona.
 el distrito 5 de Baracaldo.
 el distrito 5 de Barcelona.
 el distrito 5 de Bilbao.
 el distrito 5 de Hospitalet de Llobregat.
 el distrito 5 de Madrid.
 el distrito 5 de Málaga.
 el distrito 5 de Mataró.
 el distrito 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
 el distrito 5 de Sabadell.
 el distrito 5 de Santa Cruz de Tenerife.
 el distrito 5 de Tarrasa.
 el distrito 5 de Valencia.

 Distrito 5, exbanda musical española

En otros países
 el distrito V de Budapest, Hungría.
 el distrito 5 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 5 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el V Distrito de París, Francia.
 el distrito 5 de Zúrich, Suiza.